Гран-при Испании 2005 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме Каталуния-Монтмело в городе Барселона, Испания. Соревнования состоялись 8 мая 2005 года.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

 Гонщики команды BAR Honda не принимали участия в гонке в виду дисквалификации команды после Гран-при Сан-Марино

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании